Лозови́й прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Лозовий провулок — провулок у місті Київ, котеджне містечко Деснянське.
 Лозовий провулок — провулок у місті Київ, селище Бортничі.
 Лозовий провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Лозовий провулок — провулок у місті Сімферополь.

Провулки